Дунху:

 Дунху — название племенного объединения, возникшего во времена ранней династии Чжоу, около 1100 г. до н. э.
 Дунху — станция линии Вэньху Тайбэйского метрополитена.